SCR J0512-1257 également nommée DENIS J051239.1-125724 est une proche naine rouge de la constellation du Lièvre. Elle est une étoile de type spectral M qui se déplace à 37.99 km/s dans la Voie lactée, son mouvement suit celui du système solaire. Selon la mesure annuelle de sa parallaxe par le satellite Gaia, l'étoile se situerait à 218.00 années-lumière de la Terre. Vue depuis la Terre, elle se situe juste à côté de Kappa Leporis.

Histoire des observations 
La première observation de SCR J0512-1257 sera faite entre 1996 et 2001 par le Deep Near Infrared Survey (DENIS). La deuxième observation de SCR J0512-1257 sera faite en juillet 2011 par le SuperCOSMOS-RECONS (SCR) elle sera classifiée comme une voisine proche du système solaire. En novembre 2013, en février 2017 ainsi qu'en aout 2020, elle a été identifiée comme une étoile proche, riche en fer par le RAVE (The Radial Velocity Experiment). Pendant l'observation du RAVE, elle sera classifiée comme une naine rouge riche en fer avec un mouvement propre élevé. En fin 2020, SCR J0512-1257 sera identifiée par le satellite Gaia.

Références 

Étoile de type spectral M
Étoile de type spectral MV
Objet du catalogue 2MASS
Objet du catalogue DENIS
Objet du catalogue Gaia
Objet du catalogue USNO
Objet du catalogue UCAC2
Objet du catalogue UCAC4